Kasematte bezeichnet: 
 ein Festungsgewölbe, siehe Kasematte
 ein gepanzertes Deck auf Kriegsschiffen, siehe Kasemattendeck
 im Hamburger Dialekt einen Lichtschacht vor einem Kellerfenster (unter Erdniveau), siehe Lichtschacht (Bautechnik)